Натуральне число 1048
 1048 рік до нашої ери
 1048 рік нашої ери